Финал Кубка Шотландии по футболу 2016 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 2015/16, в котором встречались «Рейнджерс» и «Хиберниан». Матч состоялся 21 мая 2016 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

Это был первый финал, в котором участвовали две команды, не входящие в высший дивизион Шотландии. Матч завершился первой за 113 лет победой «Хиберниана» со счетом 3:2, благодаря которой клуб получил путёвку во второй квалификационной раунд Лиги Европы 2016/17.

Путь к финалу

Матч

Отчёт о матче

Ссылки 
 Scotland - List of Cup Finals

2016
Матчи ФК «Хиберниан»
Матчи ФК «Рейнджерс»
Спортивные соревнования в Глазго